Флаг Богоро́дицка — официальный символ муниципального образования город Богородицк Богородицкого муниципального района Тульской области Российской Федерации.

Первоначально флаг был утверждён 24 июня 2002 года, как флаг муниципального образования «город Богородицк и Богородицкий район», и был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за номером 1060. В результате муниципальной реформы в России, были образованы самостоятельные муниципальные образования город Богородицк и Богородицкий район. Исходя из обращение Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богородицкого района от 18 августа 2009 года № 130, было решено: «флаг, ранее принадлежавший муниципальному образованию „город Богородицк и Богородицкий район“, утверждённый 24.06.2002 г., считать флагом муниципального образования город Богородицк с сохранением регистрационного № 1060».

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с белой полосой вдоль древка, составляющей 2/5 флага и на полосе изображение девяти зелёных ветвей Богородицкой травы из герба города Богородицка».

Символика 
Флаг разработан с учётом герба города Богородицка, за основу которого взят исторический герб уездного города Богородицка Тульского наместничества, Высочайше утверждённый а. Подлинное описание исторического герба гласит: «В серебряном поле, разметанные, девять ветвей травы, называемой Богородицкая, для показания имени сего города».

Использование композиции исторического герба города Богородицка показывает внимательное и заботливое отношение местных жителей к своим традициям, истории и культуре.

Богородская трава (тимьян ползучий) — одно из популярных растений с древних пор использовавшееся в народной медицине, а также в обрядовой культуре русского народа. Распространённая в окрестностях города и перекликающаяся по названию Богородская трава в XVIII веке была помещена на герб, указывая на название города.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, жизненного роста.

Примечания 

Богородицк